Озерцы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Озерцы — агрогородок в Глубокском районе Витебской области.
 Озерцы — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Озерцы — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Озерцы — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Озерцы — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Озерцы — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Озерцы — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Озерцы — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Озерцы — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Озерцы — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Озерцы — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Озерцы — деревня в Пеновском районе Тверской области.

Украина 
 Озерцы — село в Гороховском районе Волынской области
 Озерцы — село в Березновском районе Ровненской области.
 Озерцы — село в Варашском районе Ровненской области.

Другие объекты 
 Озерцы — озеро в Лепельском районе Витебской области Белоруссии.